Knoblich ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Knoblich (1833–1876), * in Oberweinberg (bei Płakowice), deutscher Priester, Kanzleischreiber, Erzpriester und Verfasser von Biografie von Anna von Böhmen († 1265) und Hedwig von Andechs
 Günter Knoblich (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Hans Knoblich (* 1933), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heidi Knoblich (* 1954), Roman- und Bühnenautorin, Sprecherin
 Herbert Knoblich (1939–2021), deutscher Pädagoge, Physiker und Politiker (SPD)
 Jürgen Knoblich (* 1963), deutscher Molekularbiologe
 Karola Knoblich (* 1940), niedersächsische Politikerin (CDU), MdL
 Rudolf Knoblich (1919–1998), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor; bekannt als Rolf Olsen
 Theodor Knoblich (1827–1892), deutscher Chronometermacher, bekannt ist insbesondere sein Schiffschronometer im Deutschen Museum in München
 Tobias J. Knoblich (* 1971), deutscher Kulturwissenschaftler, Kulturmanager und Kulturpolitiker